Брендін Спаклер — образ багатодітної і дуже бідної мами у ситкомах. Особисті якості й характер цієї героїні — образ «американських селян» — років 50-120 тому.

Особливості персонажу 
За повадками Брендін трохи подібна до Даші Букіної з комедійного серіалу «Щасливі разом» — вона не віддається на усі сто вихованню своїх дітей і часом схильна до афер. Її відмінність від Даші у тому, що вона намагаться знайти роботу. Вона уже була: продавцем гнилих овочів, рекламатором кухарки місс Спрингфілд, продавцем тютюнодорів, стриптизеркою, продавцем мертвих тварин та іншими. У неї сорок чотири дитини і лише двох вона народила від свого чоловіка Клітуса, свого двоюрідного брата. Тому є версія, що вона була повією.

Зовнішній вигляд 

Оскільки сім'я Клітуса живе у жахливій бідності — то і одягається Брендін дуже просто і водночас досить вульгарно. Вона носить сині штани — бриджі, сандалі і щось на зразок великого шматка тканини зеленого кольору замість сорочки. Брендін курить сигарети, а можливо коноплю. Своє волосся вона зав'язує на резинку в хвіст нагору, тому виглядає ще страшніше. Усім своїм виглядом вона намагається показати, що саме вона господар у домі, а не Клітус. Оскільки живе сім'я у жахливій антисанітарії, то Брендін переносить страшні хвороби, і у неї лишилося тільки 8 зубів, а у волоссі у неї завелися воші. Вона також не сильно переживає, коли хворіють її діти, хоча каже, що любить малих дітей. Вона є головним організатором у сім'ї Клітуса і увесь час возить сім'ю на різні мітинги і презентації фільмів.

Посилання 
 Brandine Spuckler  на Simpsons Wiki. 

Сімпсони